Stjepan IV., hrvatsko-ugarski kralj
 Stjepan III., papa, koji je bio nazivam "Stjepan IV." dok Stjepan (II.) nije izbačen s popisa papa
 Stjepan IV., papa